Gora Bol'shoy Samalit (ryska: Гора Большой Самалит, azerbajdzjanska: Böyük Samalit Dağı) är ett berg i Azerbajdzjan, på gränsen till Ryssland. Det ligger i den norra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Baku. Toppen på Gora Bol'shoy Samalit är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Gora Bol'shoy Samalit är bergig åt sydost, men åt nordväst är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Gora Bol'shoy Samalit. Runt Gora Bol'shoy Samalit är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Car,  km väster om Gora Bol'shoy Samalit. 

Trakten runt Gora Bol'shoy Samalit består i huvudsak av gräsmarker.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Azerbajdzjan
Berg i Azerbajdzjan 3000 meter över havet eller högre